Detarioideae é uma subfamília de plantas com flor da família Fabaceae (leguminosas), que inclui 84 géneros, com 735 até 771 espécies, a maioria dos quais nativos das regiões tropicais da África e Ásia. Algumas espécies pertencentes a este grupo apresentam elevada importância económica como produtoras de madeira.

Descrição 
A subfamília Detarioideae inclui muitas árvores tropicais, algumas das quais são usadas para produção de madeira ou têm importância ecológica nas florestas da sua região de distribuição natural. A subfamília é composta por 84 géneros, com 735 até 771 espécies, a maioria dos quais são nativos da África e da Ásia.

As espécies Amherstia nobilis e  Tamarindus indica (tamarindo) são duas das espécies mais notáveis incluídas em Detarioideae.

A subfamília Detarioideae é circunscrita de acordo com a seguinte definição cladística: «o clado coroa mais inclusivo que contém Goniorrhachis marginata Taub. e Aphanocalyx cynometroides Oliv., mas exclui Cercis canadensis L., Duparquetia orchidacea Baill. ou Bobgunnia fistuloides (Harms) J. H. Kirkbr. & Wiersema».

Taxonomia e filogenia 
A posição sistemática do grupo com a presente circunscrição, determinada pelas técnicas da filogenia molecular, sugere a seguinte árvore evolucionária:

A subfamília Detarioideae compreende as seguintes tribos e géneros:

Tribo Schotieae
 Schotia Jacq.

Tribo Barnebydendreae
 Barnebydendron J.H.Kirkbr.
 Goniorrhachis Taub.

Tribo Detarieae

 Augouardia Pellegr.
 Baikiaea Benth.
 Brandzeia Baill.
 Colophospermum J. Kirk ex J. Léonard
 Copaifera L.
 Daniellia Benn.
 Detarium Juss.
 Eperua Aubl.

 Eurypetalum Harms
 Gilletiodendron Vermoesen

 Guibourtia Benn.
 Hardwickia Roxb.
 Hylodendron Taub.
 Hymenaea L.

 Neoapaloxylon Rauschert

 Peltogyne Vogel
 Prioria Griseb.

 Sindora Miq.
 Sindoropsis J. Léonard
 Stemonocoleus Harms
 Tessmannia Harms

Tribo Saraceae
 Endertia Steenis & de Wit
 Leucostegane Prain
 Lysidice Hance
 Saraca L.

Tribo Afzelieae
 Afzelia Sm.
 Brodriguesia R.S. Cowan
 Intsia Thouars

Tribo Amherstieae

 Amherstia Wall.
 Annea Mackinder & Wieringa
 Anthonotha P. Beauv.
 Aphanocalyx Oliver
 Berlinia Sol. ex Hook. f.
 Bikinia Wieringa
 Brachycylix (Harms) R.S. Cowan
 Brachystegia Benth.
 Brownea Jacq.
 Browneopsis Huber
 Crudia Schreb.
 Cryptosepalum Benth.
 Cynometra L.
 Dicymbe Spruce ex Benth. & Hook. f.
 Didelotia Baill.
 Ecuadendron D.A. Neill
 Elizabetha Schomb. ex Benth.
 EnglerodendronHarms
 Gabonius Wieringa & Mackinder
 Gilbertiodendron J. Léonard
 Heterostemon Desf.
 Humboldtia Vahl
 Hymenostegia (Benth.) Harms
 Icuria Wieringa
 Isoberlinia Craib & Stapf ex Holland
 Isomacrolobium Aubrév. & Pellegr.
 Julbernardia Pellegr.
 Lebruniodendron J. Léonard
 Leonardoxa Aubrév.
 Librevillea Hoyle
 Loesenera Harms
 Macrolobium Schreb.
 Maniltoa Scheff.
 Michelsonia Hauman
 Micklethwaitia G.P. Lewis & Schrire
 Microberlinia A. Chev.

 Neochevalierodendron J. Léonard
 Normandiodendron J. Léonard
 Oddoniodendron De Wild.
 Paloue Aubl.
 Paloveopsis R.S. Cowan
 Paramacrolobium J.Léonard

 Plagiosiphon Harms
 Polystemonanthus Harms
 Pseudomacrolobium Hauman

 Scorodophloeus Harms
 Talbotiella Baker f.
 Tamarindus L.
 Tetraberlinia (Harms) Hauman
 Zenkerella Taub.

Detarioideae exibe as seguintes relações filogenéticas:

Ligações externas 

 01
Rosid subfamilies
Fabaceae